Bauermeister ist der Familienname folgender Personen:

 Claus-Günther Bauermeister († 2011), Persönlichkeit des deutschen Betriebssports
 Clemens Bauermeister (1837–1917), deutscher Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Friedrich Bauermeister (1893–nach 1934), deutscher Autor und Städteplaner
 Helmut Bauermeister (1927–1989), Botschafter der Deutschen Demokratischen Republik
 Hermann Bauermeister (1899–1968), deutscher Ingenieur und Ministerialbeamter
 Johann Philipp Bauermeister (1788–1851), deutscher evangelischer Theologe
 Kim Bauermeister (* 1970), deutscher Leichtathlet
 Louis Bauermeister (1839–1927), preußischer Unternehmer und Politiker im Deutschen Kaiserreich
 Mary Bauermeister (1934–2023), deutsche Künstlerin
 Mathilde Bauermeister (1849–1926), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Wolf Bauermeister (1907–1975), Anthropologe in Kiel und Köln

Siehe auch:
 Ernst Bauermeister & Söhne (Fahrzeughersteller 1924–1931)